

Niemcy 
 Münchhausen – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Marburg-Biedenkopf

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Mnichus

Inne 
 Münchhausenowie
 baron Münchhausen
 Gerlach Adolph von Münchhausen
 (14014) Münchhausen – planetoida
 zespół Münchhausena
 Przygody barona Münchhausena – powieść
 Gerät 104 Münchhausen – niemieckie działo bezodrzutowe
 Münchhausen – film komediowy, przygodowy fantasy z 1943 w reżyserii Josefa von Báky'ego

Zobacz też 
 Munchhausen